Сен-Пар-ле-Вод () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Бар-сюр-Сен. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10358.

Коммуна расположена приблизительно в 160 км к юго-востоку от Парижа, в 90 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 18 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 984 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 630 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 442 были экономически активными, 188 — неактивными (показатель активности — 70,2 %, в 1999 году было 68,1 %). Из 442 активных работали 399 человек (227 мужчин и 172 женщины), безработных было 43 (13 мужчин и 30 женщин). Среди 188 неактивных 39 человек были учениками или студентами, 57 — пенсионерами, 92 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об